Anorexia mirabilis — condição de anorexia relacionada à religião
Anorexia nervosa — distúrbio alimentar
Anorexia alcoólica — transtorno do alcoolismo
Anorexia (sintoma) — sensação de apetite diminuída

Desambiguações de biologia